Chochola má více významů:

Může jít o příjmení:
 Karel Chochola (1893–1942) – český architekt
 Matyáš Chochola (*1986) – český výtvarník, Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016
 Václav Chochola (1923–2005) – český fotograf

… nebo vrchol
 Chochola (446 m) – vrch v Přírodním parku Baba na severním okraji Brna
 Chochola (410 m) – vrch nad Brněnskou přehradou, v přírodním parku Podkomorské lesy
 Chochola (307 m) – vrch v brněnském Komíně

Rozcestníky - příjmení